

Persone 
 Xul Solar – (1887-1963), pittore argentino
 El Solar – (1956), lottatore professionista messicano
 Solar (cantante) – (1991), cantante sudcoreana, leader del gruppo musicale Mamamoo

Fumetti 
 Solar – supereroe dei fumetti Valiant Comics

Letteratura 
 Solar – romanzo di Ian McEwan del 2010

Musica 
 Solar – brano musicale di Miles Davis del 1954, dall'album Walkin'
 Solar – album di Red Garland del 1962
 Solar: The Bebop Album – album di John Abercrombie e John Scofield del 1983A
 Solar – album di Taeyang del 2010

Altro 
 Solar Monitoring Observatory – laboratorio orbitante
 Solar Productions – casa di produzione cinematografica statunitense legata a Steve McQueen

Pagine correlate 
 Solare